Казахстанская федерация футбола () — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Казахстане. Штаб-квартира находится в Астане. Занимается организацией национального чемпионата, сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией всего футбола в целом.

Член ФИФА с 1994 года.
В период с 1994 по 2002 год — полноправный член АФК.
С 2002 года - полноправный член УЕФА.

Прежнее название, Федерация футбола Казахстана, было изменено на текущее (Казахстанская федерация футбола) осенью 2017 года
 

По состоянию на 17 октября 2018 г. в рейтинге ФИФА сборная занимает 118-е место. Абсолютный рекорд рейтинга ФИФА зарегистрирован в январе 2014 г. — 83 место.

Руководство 
  Олжас Абраев — генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола
  Рохус Шох — президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана
  Сеильда Байшаков — советник Президента Казахстанской федерации футбола
  Александр Переметин — директор департамента судейства и инспектирования

Предыдущие названия 
 Футбольная ассоциация Республики Казахстан
 Футбольный союз Казахстана
 Федерация футбола Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт. 

Казахстан
Футбол в Казахстане
Организации, основанные в 1992 году
Спортивные федерации Казахстана